Die Communauté de communes de Puisaye-Forterre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Yonne und Nièvre der Region Bourgogne-Franche-Comté. Der Gemeindeverband wurde am 25. Oktober 2016 gegründet und umfasst aktuell 57 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Fargeau. Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Cœur de Puisaye,
 Communauté de communes Portes de Puisaye Forterre und
 Communauté de communes Forterre Val d’Yonne
sowie Zugang von vier weiteren Gemeinden aus der ehemaligen Communauté de communes du Pays Coulangeois und einer weiteren ohne bisherige Verbandszuordnung.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließen fünf Gemeinden den hiesigen Verband und schlossen sich der Communauté de communes Haut Nivernais-Val d’Yonne im benachbarten Département Nièvre an.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Treigny und Sainte-Colombe-sur-Loing in die Commune nouvelle Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 57.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Puisaye Forterre
Puisaye Forterre
Gegründet 2016